Corsari – plurale di Corsaro
Corsari (Cutthroat Island) – film del 1995 diretto da Renny Harlin
Corsari – gioco di carte del 2003
I Corsari – Attrazione di Gardaland
I corsari – opera lirica di Alberto Mazzucato del 1840

Pagine correlate 
 Corsaro (disambigua)